James Chambers peut désigner :
 James Chambers (1948-), le nom de naissance du chanteur de reggae jamaïcain Jimmy Cliff ;
 James Chambers (1980-), un footballeur anglais.